UB-4 peut faire référence à :
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands
 .ub4, une extension de fichier UltraBackup